młynek – mechaniczne urządzenie AGD służące do mielenia (rozdrabniania) suchych produktów spożywczych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 41, w tym 11 podstawowych

 Młynek – część miasta Kęty
 Młynek – część miasta Łazy
 Młynek – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Górna
 Młynek – część miasta Rymanów
 Młynek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck 
 Młynek – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Młynek – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle
 Młynek – część wsi Grodzisko w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno
 Młynek – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd
 Młynek – część wsi Skrzynno w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Młynek – część wsi Lututów w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów 
 Młynek – część wsi Michałówek w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków
 Młynek – część wsi Buków w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Młynek – część wsi Turza w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Młynek – przysiółek wsi Nowe Smarchowice w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Młynek – przysiółek wsi Kadłub Wolny w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice
 Młynek – część wsi Jełowa w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Łubniany
 Młynek – część wsi Kobylany w woj. podkarpackim, w  pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Młynek – część wsi Odrzykoń w woj. podkarpackim, w  pow. krośnieńskim, w gminie Wojaszówka
 Młynek – część wsi Kukowo w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny
 Młynek – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Młynek – część wsi Kczewo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo
 Młynek – osada w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna
 Młynek – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Poczesna
 Młynek – część wsi Winowno w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Młynek – część wsi Wólka Ołudzka w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny
 Młynek – część wsi Kolonia Zagajów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Młynek – część wsi Węgleszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa
 Młynek – część wsi Brudzów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Młynek – kolonia wsi Drugnia w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica
 Młynek – przysiółek wsi Probołowice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota
 Młynek – część wsi Odrowążek w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Młynek – część wsi Sorbin w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Młynek – część wsi Zbrojów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Młynek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody 
 Młynek – przysiółek wsi Łachów w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Młynek – część wsi Górnica w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Młynek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały 
 Młynek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Młynek – część wsi Jarotki w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite
 Młynek – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września

Jeziora w Polsce  
 Jezioro Młynek – jezioro na Pojezierzu Iławskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo;
 Jezioro Młynek – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno;

Miejscowości na Białorusi 
 Młynek – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja
 Młynek – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Linowo
 Młynek – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Małachowce
 Młynek – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze

Inne  
 Młynek – nieoficjalna nazwa osiedla w Łodzi
 Młynek – wieś na Ukrainie
 młynek – maszyna rolnicza
 Młynek – gra planszowa

Zobacz też
 Młyn, Młynek Nieświński
 Młynek modlitewny

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)